Василий Найдёнов:
 Найдёнов, Василий Иванович (1893—1942) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Найдёнов, Василий Фёдорович (1864—1925) — военный инженер-механик, преподаватель, специалист в области математики и воздухоплавания, один из основоположников фотограмметрии.